Юрий Сергеевич Аксёнов (Фетискин) (4 сентября 1931 года, Москва — 1 июля 1998 года) — советский футболист, нападающий. Член КПСС с 1961 года.

Карьера 
Начинал карьеру в Москве, в секции Стадиона Юных пионеров. На взрослом уровне начал выступать за московские «Крылья Советов» в турнире коллективов физкультуры.

Чемпион Москвы по теннису среди мальчиков 1945 года. Тренер Е. С. Теплякова.

В 1950 году дебютировал в высшем дивизионе Чемпионата СССР, провёл 4 матча за московский «Локомотив». С 1951 по 1953 году играл за команду Московского военного округа, представлявшую Калинин и Москву, в турнирах классов «А» и «Б». Провёл за команду 17 матчей и забил 7 голов. С лета 1953 по лето 1954 числился в московском «Торпедо», но не провёл за него ни одного матча. В 1954 году перешёл в ЦДСА. Первый матч за новую команду провёл 1 мая против минского «Спартака», единственный гол забил в матче против «Локомотива» (Харьков). Всего за армейский клуб провёл 4 матча.

После ухода из ЦДСА вернулся в Калинин, выступал за местный «Спартак», позднее играл за команду Группы советских войск в Германии и за калининскую «Волгу», в составе которой провёл 50 матчей, забив 5 голов.

С 1969 года преподаватель физического воспитания Московского химико-технологического института им. Д. И. Менделеева.

Образование 
Окончил школу тренеров по футболу Государственного центрального ордена Ленина института физической культуры имени И. В. Сталина.

В 1968 году окончил Государственный центральный ордена Ленина институт физической культуры по специальности физическая культура и спорт (футбол).

В 1972 году окончил философский факультет Университета марксизма-ленинизма при МГК КПСС.

Семья 
 Жена — Сергеева Валентина Ивановна.
 Сын — Фетискин Евгений Юрьевич (1958 г. р.).

Достижения 
 Финалист Кубка СССР: 1951
 Победитель первенства СССР в классе «Б»: 1951

Примечания

Литература 
 «Менделеевец» газета РХТУ им. Д. И. Менделеева, 1995, № 15, декабрь.

Ссылки 
 Список матчей за ЦСКА
 
 Профиль в ЖЖ болельщиков «Торпедо»

Футболисты СССР
Игроки ФК «Крылья Советов» Москва
Игроки ФК «Локомотив» Москва
Игроки ФК МВО
Игроки ФК «Торпедо» Москва
Игроки ФК ЦСКА Москва
Игроки ФК «Волга» Тверь
Преподаватели Российского химико-технологического университета